Deimos (maan), een van de twee manen van de planeet Mars
Deimos (mythologie), een figuur uit de Griekse mythologie
Deimos (schip, 2008), voormalig boorplatform en toekomstig maritieme ruimtehaven van SpaceX.